Erwin Zeidler – generale austro-ungarico
 Judith Zeidler – ex canottiera tedesca
 Oliver Zeidler – canottiere ed ex nuotatore tedesco
 Othmar Zeidler – chimico austriaco
 Peter Zeidler – allenatore di calcio tedesco